The Forest (deutsch ‚Der Wald‘) steht für:

 The Forest (Computerspiel), von Endnight Games (2018)
 The Forest (1982), US-amerikanischer Horrorfilm von Don Jones
 The Forest (2016), US-amerikanisch-britischer Film von Jason Zada